lt. Signalisationsverordnung die offizielle Bezeichnung für Ortstafeln in der Schweiz, siehe Ortstafel (Schweiz und Liechtenstein)
 Eine Bezeichnung für Ortstafeln, wie sie im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Ortszentren an Gebäuden angebracht wurden, siehe Ortstafel#Ortschaftstafel